Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Анна Чакветадзе виграла титул, перемігши у фіналі Надію Петрову з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Kremlin Cup Draw

2006
Кубок Кремля